Hollis kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hollis (Alaska)
Hollis (Oklahoma)
Hollis (New Hampshire)
Verder:
Hollis (Queens), buurt in Queens, New York
Mark Hollis (1955–2019), Brits componist, muzikant en zanger-liedschrijver